Vitrex steht für:
 Vitrex, eine Mineralwasser-Marke von Schwarzwald-Sprudel (Tochtergesellschaft von Edeka Südwest)
 Vitrex Industrie, ein ehemaliger französischer Automobilhersteller